Bóly ist der Name folgender Orte:
 Bóly, Stadt in Ungarn

Boly ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Boly (* 1926), belgischer Geistlicher, Schriftsteller und Philologe
 Yéro Boly (* 1954), burkinischer Politiker
 Willy Boly (* 1991), französischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Boli
 Bolly